Anna Maria Ciccone (1891-1965) – matematica e fisica italiana
 Anne Riitta Ciccone (1967) – regista e sceneggiatrice finlandese naturalizzata italiana
 Antonio Ciccone (1808-1893) – politico, medico e accademico italiano
 Dario Ciccone (1920) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Diego Ciccone (1987) – calciatore svizzero
 Emanuele Ciccone (1994) – calciatore italiano
 Giulio Ciccone (1994) – ciclista italiano
 Madonna Louise Veronica Ciccone (1958) – cantautrice statunitense, nota con il nome d'arte di Madonna